Slovo socket může označovat:

 Síťový socket
 Patice procesoru
 Unix domain socket